Ortenburg (Beieren) - gemeente in Beieren
 Graafschap Ortenburg - voormalig graafschap in Beieren
 Zu Ortenburg - grafelijke familie